

Geografia

Croazia
Feletto (oggi Praputnjak) – frazione di Buccari

Italia
Feletto – comune italiano nella città metropolitana di Torino
Feletto Umberto – frazione capoluogo di Tavagnacco in provincia di Udine
San Pietro di Feletto – comune in provincia di Treviso